Marskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marskäret (vid Örö, Kimitoön), 
 Marskäret (vid Rosala, Kimitoön),

Se även
Marskär
Malskäret
Mörskäret

Robotskapade Finlandförgreningar